

Geografia
Francia
Aston – comune del dipartimento dell'Ariège (Occitania)
Aston – affluente del fiume Ariège
Regno Unito
Aston – quartiere di Birmingham (West Midlands, Inghilterra)
Aston – villaggio nel West Oxfordshire (Inghilterra)
Aston – villaggio nel Derbyshire (Inghilterra)
Stati Uniti d'America
Aston Township – municipalità della contea di Delaware (Pennsylvania)

Persone
Arthur Aston – ufficiale inglese, sostenitore di Carlo I durante la guerra civile
Arthur Vincent Aston – funzionario del Servizio civile malese
Ashleigh Aston Moore – attrice canadese
Elizabeth Aston – scrittrice inglese
Francis William Aston – fisico britannico, premio Nobel per la chimica e inventore dello spettrografo di massa 
Jay Aston – cantante britannico, già membro del gruppo Bucks Fizz
Hugh Aston – compositore inglese vissuto tra il XV e il XVI secolo
Louise Aston – scrittrice e femminista tedesca
Manny Aston – scrittore e insegnante australiano 
Michael Aston – musicista rock
Mick Aston – archeologo britannico 
Peter Aston – compositore e direttore d'orchestra inglese
Sam Aston – attore-bambino britannico
Sir Thomas Aston – politico inglese 
Tilly Aston – scrittrice e insegnante cieca australiana 
William George Aston – diplomatico britannico specializzato in iamatologia

Sportivi
Alfred Aston – allenatore di calcio e calciatore francese, di ruolo attaccante
Bill Aston – corridore automobilista inglese
Ferdie Aston – giocatore di rugby sudafricano
Harry Aston (1855) – calciatore inglese
Harry Aston (1881) – calciatore inglese del West Bromwich Albion and Walsall
Jack Aston (1877 - 1934) – calciatore inglese
James Aston – calciatore inglese
 John Aston, noto come John Aston, Sr. (1921 – 2003) – calciatore inglese
 John Aston, noto come John Aston, Jr.  (n. 1947) – calciatore inglese
John Aston – crickettista irlandese
Karen Aston – giocatore e allenatore americano di pallacanestro
Ken Aston –  arbitro di calcio inglese
Margaret Aston – storica britannica
Mark Aston – giocatore britannico di rugby 
Randolph Aston – giocatore inglese di rugby

Altro
Aston – nome inglese
Aston – cratere lunare